O Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, instituído em 1981, de caráter individual e indivisível, é atribuído ao pesquisador que tenha se destacado pela realização de obra científica ou tecnológica de reconhecido valor para o progresso da sua área. É concedido anualmente, em sistema de rodízio, a uma das três grandes áreas do conhecimento:

 Ciências Exatas, da Terra e Engenharias
 Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes
 Ciências da Vida

Prêmios de ciência